Nositelé jména Erik III.:
 Erik III. Dánský (asi 1120–1146) – král Dánska v letech 1137–1146
 Erik III. Sasko-Lauenburský (kolem 1330–1401)
 Erik VII. Pomořanský (asi 1382–1459) – panovník Kalmarské unie, norský král (jako Erik III.), král Dánska (Erik VII.) a král Švédska (Erik XIII.); vévoda pomořanský jako Erik I. 

Rozcestníky - panovník